Роман без слов (, также  — букв. «роман-ксилография») — жанр произведений, использующих последовательность изображений без подписей для передачи сюжета, популярный в 1920—1930-х годах.

Авторы жанра использовали неуклюжую эстетику средневековых гравюр по дереву для передачи их  и политических идей. Романы без слов также применяли технику немецкого экспрессионизма в кино и театре начала XX века.

Объединяющей тематикой жанра служила социалистическая борьба с капитализмом, в которой персонажей подавляли экономическими и политическими способами. При этом романы без слов имели тенденцию быть мелодраматичными, чётко разделять положительных и отрицательных персонажей и выражать авторское презрение или негодование последними.

Первым романом без слов стали «25 образов страстей человеческих» бельгийского художника Франса Мазереля. Последовал расцвет жанра в Германии и США, пик которого пришёлся на 1929—1931-е годы, — в это время в жанре романа без слов писали Отто Нюкель и Линд Уорд.

В 1930-х годах нацистская пропаганда объявила роман без слов дегенеративным искусством, а нацистское правительство начало преследовать его авторов. После Второй мировой войны цензура в Америке запрещала книги социалистических взглядов, благодаря чему ранние издания романов без слов стали редки в США. В результате появления звукового кинематографа и гонений в 1940-х годах жанр пришёл в упадок.

Интерес начал возрождаться в 1960-х годах в связи с ростом популярности комиксов в США, а в 1970-х годах жанр романа без слов вдохновил американских авторов графических романов, таких как Уилл Айснер и Арт Шпигельман.

Примечания

Литература 
 
 
 Дедюхина П. В. Междисциплинарный подход в исследовании романов без слов первой половины ХХ века // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 12 / Под ред. А. В. Захаровой, С. В. Мальцевой, Е. Ю. Станюкович-Денисовой. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2022. С. 715—724.http://dx.doi.org/10.18688/aa2212-08-57

Экспрессионизм
Комиксы